Luossajavri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luossajavri (sjö i Finland), Lappland,

Norge 

 Luossajavri (sjö i Norge, Finnmark fylke, Karasjoks kommun), 
 Luossajavri (sjö i Norge, Finnmark fylke, Kautokeino),

Sverige 

 Luossajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland) (Luossajávri), Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar